Just Can't Get Enough – singolo dei Depeche Mode del 1981
 Just Can't Get Enough – singolo delle The Saturdays del 2009
 Just Can't Get Enough – singolo dei The Black Eyed Peas del 2011